Skuggor ur det förflutna kan syfta på
Skuggor ur det förflutna (1947), amerikansk film från 1947, originaltitel: Out of the Past.
Skuggor ur det förflutna (1989), amerikansk film från 1989, originaltitel: Music Box.
Skuggor ur det förflutna, avsnitt från 1991 i TV-serien Kommissarie Morse.

Se även
Skuggor från det förflutna, amerikansk film från 1996, originaltitel: Ghosts of Mississippi